IW, combinaison des deux lettres I et W, peut faire référence à :

 IW, AOM French Airlines, compagnie aérienne française selon la liste des préfixes IATA des compagnies aériennes
 IW était le code de langue ISO 639 de l'Hébreu avant d'être remplacé par HE
 iw est une commande Linux de gestion des réseaux sans fils (WIFI). Elle devrait remplacer la commande iwconfig.
 IW, acronyme de Infinity War, le troisième opus des Avengers.
 Iw peut être un patronyme.